

Geografia
 Isola Cornwallis – isola del Canada dell'arcipelago delle Isole Regina Elisabetta
 Isola Cornwallis – isola antartica dell'arcipelago delle Shetland meridionali
 Isola Little Cornwallis – isola disabitata del territorio di Nunavut, in Canada
 Cornwallis Park – comunità rurale nella contea di Annapolis (Nuova Scozia), in Canada
 Cornwallis Square – villaggio del Canada, situato nella provincia di Nuova Scozia

Imbarcazioni
 HMS Cornwallis  – galea da 5 cannoni acquistata nel 1777 e venduta nel 1782
 HMS Cornwallis – nave da 14 cannoni varata nel 1781, affondata in Atlantico nel 1782
 HMS Cornwallis  – vascello da 54 cannoni varato nel 1801, rinominato HMS Akbar nel 1806 e demolito nel 1862
 HMS Cornwallis  – vascello da 74 cannoni varato nel 1813, convertito in pontone nel 1865 e rinominato HMS Wildfire nel 1916, demolito nel 1957
 HMS Cornwallis  – nave da battaglia della classe Duncan, varata nel 1901 e affondata da un sommergibile tedesco nel 1917

Persone
 Charles Cornwallis, I conte Cornwallis – nobile e politico inglese
 Charles Cornwallis, I marchese Cornwallis – generale, nobile e governatore coloniale britannico
 Charles Cornwallis, II marchese Cornwallis – generale, nobile e governatore coloniale britannico
 Constance Cornwallis-West –  nobildonna e socialite britannica
 Daisy Cornwallis-West – socialite britannica
 Edward Cornwallis – generale britannico
 Frederick Cornwallis – arcivescovo anglicano e teologo inglese
 Henry Cornwallis Eliot – nobile inglese
 John Granville Cornwallis Eliot – nobile inglese
 William Cornwallis – ammiraglio britannico
 William Cornwallis Harris – esploratore britannico
 Wykeham Cornwallis, II barone Cornwallis – ufficiale inglese

Altro
 Barone Cornwallis – titolo della Paria d'Inghilterra prima, della Parìa del Regno Unito poi
 Conte Cornwallis – titolo della Parìa di Gran Bretagna
 Ritirata di Cornwallis – combattimento navale minore avvenuto nel corso delle Guerre rivoluzionarie francesi